Graham Stuart est un nom pouvant désigner:

 Graham Stuart (né en 1962), homme politique conservateur britannique
  (né en 1970), joueur de football anglais

Voir aussi 
  (né en 1975), présentateur de radio et télévision écossais
 

Stuart, Graham